Cement Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cement Hill (Alaska)	
 Cement Hill (El Dorado County, Kalifornien, 1018 m)	
 Cement Hill (El Dorado County, Kalifornien, 785 m)	
 Cement Hill (Solano County, Kalifornien)	
 Cement Hill (Montana)